Pòncia Postúmia, dama romana (s. I)
 Gens Pòncia, gens romana plebea